Programa pode referir-se a:

 Programa de computador, uma coleção de instruções que performa uma tarefa específica quando executada por um computador 
 Programa de televisão, um segmento de conteúdo destinado a transmissão em televisão
 Programa (álbum), de Lulu Santos
 Programa, serviço sexual pago de uma prostituta

Desambiguação